Unter Beschuss ist Titel folgender Werke:
 Unter Beschuss (1994) (Open Fire), britischer Fernsehfilm von Paul Greengrass (1994)
 Unter Beschuss – U.S.S. Seawolf, Roman von Patrick Robinson (2000)
 Unter Beschuss, Verweistitel von Crossfire (Film) (Les insoumis), französischer Spielfilm von Claude-Michel Rome (2008)

Siehe auch:
 Gangland – Cops unter Beschuß, US-amerikanischer Spielfilm von Jim Kouf (1997)
 Under Fire, Begriffsklärung